Terry steht für:

 Terry (Familienname) – dort zu Namensträgern
 Terry (Vorname) – dort auch zu Namensträgern

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Terry (Indiana)
 Terry (Louisiana)
 Terry (Mississippi)
 Terry (Montana)
 Terry (South Dakota)
 Terry (Tennessee)
 Terry (Texas)
 Terry (West Virginia)
 Terry County, Verwaltungseinheit in Texas

Siehe auch:
 Terry Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Terry Township
 Téry
 Terri